Austria:
 Bregenz – powiat w kraju związkowym Vorarlberg (pol. Bregencja)
 Bregenz – miasto w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bregencja (pol. Bregencja)

Inne:
 Bregenz – księstwo
 Stadt Bregenz – statek